Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоялись в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Выборы прошли по мажоритарной системе, были избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты Московской городской думы были избраны на 5 лет до 2024 года.

На 1 июля 2019 года в Москве зарегистрировано  избирателей.

Независимые от политических партий кандидаты в депутаты Мосгордумы, а также кандидаты от непарламентской оппозиции заявляли о многочисленных нарушениях со стороны Московской городской избирательной комиссии (МГИК) и избирательных комиссий окружного уровня в процессе принятия решений о регистрации кандидатов в депутаты, что вызвало широкий общественный резонанс и стало причиной массовых акций протеста в Москве, сопровождавшихся административными арестами незарегистрированных кандидатов. Митинги на проспекте академика Сахарова 20 июля и 10 августа 2019 года стали крупнейшими политическими акциями с 2011 года, а несогласованный митинг у мэрии 27 июля 2019 года стал рекордным по количеству задержанных среди митингов нескольких предыдущих лет. МГИК со своей стороны заявил о давлении со стороны незарегистрированных кандидатов.

Явка избирателей составила 21,77 %. Согласно результатам выборов, 16 депутатов из 45 из предыдущего созыва городской думы сохранили свои места. В округах победили 25 самовыдвиженцев, поддержанных партией «Единая Россия», 13 кандидатов от КПРФ, 3 — от «Справедливой России», 3 — от «Яблока» и 1 самовыдвиженец, поддержанный этой партией.

На результаты выборов в Мосгордуму, как считает ряд экспертов, также оказало влияние «Умное голосование» Алексея Навального — проект, целью которого было организованное голосование избирателей за определённого, «единого», кандидата, не связанного с партией «Единая Россия», в целях уменьшения представительства этой партии в московском парламенте.

Подготовка к выборам 
В марте 2019 года Московская городская избирательная комиссия предложила дать право голоса гражданам с временной регистрацией. При этом в мае того же года президентом России был подписан ранее принятый парламентом закон, вносящий в федеральное законодательство изменения, в частности позволяющие гражданам Российской Федерации, не имеющим регистрацию по месту жительства, но имеющих регистрацию по месту пребывания, голосовать на региональных выборах и референдумах. В апреле пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила, что граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в Москве, получат возможность голосовать на выборах регионального уровня в городе не ранее 2023 года, поэтому выборы 2019 года пройдут в обычном формате.

Мосгоризбирком заявил об организации 3616 избирательных участков, из них 3440 — по месту жительства, 176 — в местах временного пребывания (больницах, санаториях, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания). В день голосования 8 сентября 2019 года в Москве открылись 3605 избирательных участков, из которых 162 — в местах временного пребывания и 3 — электронные.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» проанализировало тиражи московских газет, учреждённых префектурами административных округов, за период январь — июнь 2019 года и пришло к выводу, что в них систематически рекламировались «провластные» кандидаты в депутаты Мосгордумы.

Интернет-голосование 

В начале марта 2019 года на организованном Общественной палатой города Москвы форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития» было объявлено о проведении на предстоящих выборах депутатов Московской городской Думы VII созыва эксперимента по электронному голосованию. Была сформирована рабочая группа для организации этого процесса.

В конце апреля рабочая группа решила рекомендовать Мосгоризбиркому отобрать для эксперимента три одномандатных избирательных округа. Из 45 округов для проведения эксперимента было выделено 16. Далее в них провели опрос муниципальных депутатов об отношении к интернет-голосованию. По решению депутатов семь округов были исключены из списка. Отбор трёх округов из оставшихся провели путём опроса жителей, зарегистрированных на портале «Активный гражданин», отбор проводился в течение недели с 3 по 9 июня. Были отобраны округа № 1, № 10, № 30.

Проведение экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму предусматривал федеральный закон, позволяющий гражданам с временной регистрацией голосовать на региональных выборах, принятый Государственной думой в третьем (окончательном) чтении 21 мая, одобренный Советом Федерации 22 мая и подписанный президентом России Владимиром Путиным 29 мая.

В августе 2019 года известный криптограф, директор по исследованиям Национального центра научных исследований Франции Пьеррик Годри обнаружил уязвимости в системе шифрования данных, которая затем использовалась при проведении выборов в Мосгордуму.

Ключевые даты 
 5 июня 2019 года депутаты Мосгордумы на последнем своём заседании назначили выборы на 8 сентября 2019 года — единый день голосования (назначение даты происходит за 100—90 дней до дня голосования)
 6 июня МГИК утвердил и опубликовал календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов
 с 6 июня по 5 июля — период выдвижения кандидатов и сбора подписей избирателей в поддержку их выдвижения (30 дней после назначения выборов)
 до 18:00 6 июля — срок представления документов для регистрации кандидатов
 с 10 августа по 6 сентября — период агитации в СМИ
 8 сентября — день голосования (с 08:00 до 20:00 по московскому времени)

Избирательные округа 

Москва разделена на 45 одномандатных округов, большая часть из которых включает в себя неполные районы, при этом схема округов с выборов 2014 года не изменилась.

Предвыборный период

Выдвижение и регистрация кандидатов 
Кандидатам для регистрации необходимо было собрать подписи избирателей в свою поддержку в количестве 3 % от всех избирателей округа (от 4500 до 5500 подписей). От сбора подписей были освобождены кандидаты, выдвинутые политическими партиями, представленными в Государственной думе («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»).

Тем не менее, «Единая Россия» от имени партии не выдвинула ни одного кандидата — её сторонники шли на выборы как самовыдвиженцы в силу того, что связь с «Единой Россией» негативно сказывалась на популярности у московских избирателей. 22 августа ТАСС сообщил, что «Единая Россия» поддержала 26 самовыдвинувшихся кандидатов, при этом не опубликовав их полный список.

Деятельность избирательных комиссий 
По результатам проверки собранных кандидатами подписей Мосгоризбирком (МГИК) отказал в регистрации большинству независимых оппозиционных кандидатов, в частности Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Констатину Янкаускасу и другим. Причиной был назван высокий процент забракованных подписей (максимально допустимая доля брака составляет 10 %).

Независимые кандидаты обвинили МГИК в подлоге при проверке подписей, направленном на то, чтобы под предлогом высокого процента брака не допустить оппозицию к участию выборах. Так, Дмитрий Гудков сообщил, что часть его подписей была забракована в ходе того, как члены рабочей комиссии вручную вбивали их в протокол для проверки по базам данных ГАС «Выборы» и МВД. При этом они, по словам кандидата, судя по всему намеренно вводили персональные данные с ошибками, а базы данных в таком случае сообщали, что таких людей, как «Анастасия Ыкторвна Балашова», «Папсуева Андрей Евгеньевич» и других не существует. Любовь Соболь сообщила, что проверку по базе УФМС проводили тайно от неё как кандидата, а справка почерковедов МВД представляет собой «просто бумажки, распечатанные на принтере, без объяснения методик оценки, расчётов, образцов почерка». В знак протеста c 13 июля Соболь объявила голодовку, завершившуюся 14 августа.

В то же время МГИК зарегистрировал, в частности, 32 кандидата-самовыдвиженца от партии «Коммунисты России», которую называют спойлером КПРФ. Кандидатов от этой партии ряд СМИ назвал неизвестными в Москве, в большинстве своём это домохозяйки, студенты и низкоквалифицированные работники. Кроме того, представители оппозиции заявляли о том, что на улицах Москвы не были замечены сборщики подписей за самовыдвиженцев, поддерживаемых «Единой Россией», а также засомневались в личностях указанных сборщиков подписей за кандидатов от «Коммунистов России». Также журналисты заявили, что деятельность самовыдвиженцев от «Коммунистов России» и самовыдвиженцев, поддерживаемых «Единой Россией», координируется из одного центра. Эти факторы спровоцировали развитие протестных настроений среди жителей города.

13 августа Мосгорсуд отменил решение окружной избирательной комиссии, повторно отказавшей члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, тем самым обязав зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

В городскую избирательную комиссию поступило 23 жалобы от кандидатов, из которых только одна была удовлетворена.

26 июля 2019 года фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Итоги выдвижения и регистрации на выборах депутатов Московской городской Думы 8 сентября 2019 года». По мнению авторов доклада — Александра Кынева, Аркадия Любарева и Андрея Максимова — итоги регистрации кандидатов в МГД говорят об их неадекватности и несправедливости, дают основания предполагать наличие неравного подхода и даже дискриминации в процессе регистрации кандидатов. Журналисты «Новой газеты», проанализировав формат поданных кандидатами документов, пришли к выводу, что документы провластных кандидатов в Мосгордуму и ряда их соперников из числа системной оппозиции готовились одной командой специалистов.

Предвыборная кампания

Кандидаты от «Единой России» 
«Единая Россия» начала свою предвыборную кампанию еще в декабре 2018 года. Предполагалось обновить столичный парламент на 70—75 %. Партийные кандидаты получили право идти на выборы как самостоятельные фигуры. Несколько действующих депутатов сменили округ выдвижения. В ряде округов выдвинулись кандидаты, заявившие, что идут на выборы как часть команды мэра Сергея Собянина, но никак не ассоциировавшие себя с какой-либо партией. Позитивные публикации в окружных медиа о кандидатов от «Единой России» начались еще в январе-феврале 2019 года, после старта кампании активно использовалась наружная реклама. Только в конце августа «Единая Россия» объявила, что официально поддерживает кампании 26 самовыдвиженцев.

Журналисты телеканала «Дождь», проанализировав данные о финансировании избирательных кампаний, заявили, что лояльные властям независимые самовыдвиженцы в Мосгордуму получили на свои избирательные кампании 800 миллионов рублей от фондов, связанных с «Единой Россией». Среди кандидатов, получавших пожертвования от таких фондов, оказались проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, главврач больницы имени Виноградова Ольга Шарапова, журналист «России-1» Андрей Медведев, телеведущая и пловчиха Мария Киселёва. Через счета жертвователей — Фонда народных проектов, Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития и Фонда поддержки будущих поколений — прошло, по словам журналистов, 584 млн рублей, фонды спонсировали кандидатов в 21 из 45 избирательных округов. Согласно избирательному законодательству, одно лицо не может пожертвовать более 17,5 млн рублей, однако это правило нарушили девять кандидатов: Евгений Нифантьев (11-й округ), Наталья Починок (14-й), Антон Молев (16-й), Людмила Гусева (33-й), Ольга Шарапова (36-й), Ирина Назарова (18-й), Лариса Картавцева (10-й), Игорь Бускин (13-й) и Валерия Касамара (45-й).

Кроме того, все 20 прошедших в Мосгордуму представителей оппозиционных партий потратили на проведение избирательных кампаний 39,2 млн рублей, в то время как победившие в округах кандидаты, поддержанные «Единой Россией», потратили в девять раз больше — 341,5 млн рублей.

За несколько дней до выборов в нескольких сообществах соцсети «ВКонтакте» и на некоторых новостных сайтах появились сообщения о так называемом «списке Ланового», который совпадал со списком кандидатов, поддержанных мэрией Москвы. Сам Василий Лановой заявил, что никаких списков не составлял. Интернет-издание «Медуза» выяснило, что распространявшими список сообществами и сайтами управляют компании, связанные с мэрией Москвы.

Умное голосование 
В целях того, чтобы в Мосгордуму прошло меньшее количество представителей партии «Единая Россия», Алексей Навальный запустил проект «Умное голосование». Суть проекта заключалась в организованном голосовании избирателей за наиболее сильных кандидатов, не связанных с «Единой Россией». Русская служба Би-би-си составила полный путеводитель по кандидатам в московских избирательных округах.

3 сентября Алексей Навальный опубликовал список кандидатов «Умного голосования» (лиц, за которых призывали голосовать организаторы проекта для сопротивления кандидатам, имеющим поддержку «Единой России»). В списке находилось 33 кандидата КПРФ, 8 кандидатов от «Справедливой России», 3 от «Яблока» и один кандидат-самовыдвиженец, член «Яблока» Дарья Беседина.

В поддержку кандидатов умного голосования ФБК выпустил серию расследований «Московский коррупционер», в которых была показана недвижимость, принадлежащая, как утверждает ФБК, ряду депутатов Мосгордумы от «Единой России» (Андрею Метельскому, Алексею Шапошникову, Владимиру Платонову, Степану Орлову, Людмиле Стебенковой и Кириллу Щитову) и чиновникам мэрии Москвы (вице-мэрам Петру Бирюкову, Александру Горбенко и Наталье Сергуниной, Владимиру Регнацкому и главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову). Впоследствии сам Метельский, проигравший в своём округе, признал, что расследование ФБК в отношении него «серьезно повлияло» на результаты голосования.

Ближе к дате голосования появились фальшивые листовки «Умного голосования», призывавшие голосовать за кандидатов от «Коммунистов России», тогда как «Умное голосование» призывало голосовать за кандидатов от КПРФ.

Другие представители несистемной оппозиции 
В начале сентября 2019 года Михаил Ходорковский запустил сайт, где было опубликована информация об отношении кандидатов к «политическим репрессиям и полицейскому произволу». Его сайт подвергся резкой критике из-за упоминания якобы отрицательного отношения к этим явлениям Валерии Касамары, что было расценено как лицемерие с учетом поддержки её кандидатуры со стороны «Единой России» и Собянина.

Дмитрий Гудков также составил свой список «достойных кандидатов» по ряду избирательных округов, которые, впрочем, почти во всех случаях вошли и в список «Умного голосования».

Гарри Каспаров призывал к бойкоту выборов.

Прогнозы 
Накануне выборов, по информации газеты «Ведомости», в мэрии Москвы полагали, что явка может достичь 30 %. Повышение явки, с точки зрения источников газеты в мэрии, могло негативно сказаться на шансах поддержанных мэрией Москвы кандидатов, поскольку высокая явка снизила бы эффект от «административного привода» бюджетников на выборы. Тем не менее, источники газеты были уверены в «хорошем» результате выборов. До выборов в мэрии считали «опасными» 15-20 округов, после недопуска оппозиционных кандидатов к «опасным» там относили 5-6 округов, к «потенциально опасным» — ещё 4-5. ФОМ прогнозировал, что явка на выборы составит менее 25 %. Валентин Горбунов прогнозировал явку от 20 % до 25 %.

Протесты в Москве 

В рамках подготовки к выборам широкий общественный резонанс и массовые акции протеста вызвали заявления независимых кандидатов от несистемной оппозиции, объявивших о многочисленных нарушениях со стороны органов власти, избирательных комиссий и своих политических оппонентов в период и в процессе регистрации кандидатов.

Митинги на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа 2019 года стали крупнейшими политическими акциями в России после протестной волны 2011—2013 годов. На акции 27 июля были задержаны 1373 человека, что стало рекордным количеством задержанных на митинге за несколько предыдущих лет. МГИК со своей стороны заявил о давлении со стороны оппозиционных кандидатов. Последующее обжалование решений городской комиссии в ЦИК не принесло результатов.

Протесты сопровождались административными арестами незарегистрированных кандидатов в депутаты и следственными действиями по двум возбуждённым уголовным делам: по делу о воспрепятствовании работы московских избирательных комиссий и по делу о массовых беспорядках (так называемое «московское дело»). Первое из них, как сообщало агентство РБК, курировала Служба по защите конституционного строя (вторая служба) ФСБ России, которая занималась поиском связи оппозиции с иностранными структурами и доказывала финансирование протестных акций из-за рубежа.

Согласно опросу, проведенному «Левада-Центром» 7 августа, за протестами внимательно следили 29 % москвичей, ещё 48 % «что-то слышали об этом». 37 % опрошенных относились к протестам положительно, 27 % — отрицательно, 30 % — нейтрально.

Результаты голосования 

Итоговая явка избирателей составила 21,77 %.

Согласно результатам выборов, в Мосгордуму прошли 25 кандидатов, поддержанных «Единой Россией» или мэрией Москвы, 13 кандидатов от КПРФ, 4 представителя партии «Яблоко» и 3 кандидата от «Справедливой России». Все представители оппозиционных партий, прошедших в Мосгордуму, были поддержаны «Умным голосованием».

По мнению политологов, на успех кандидатов от партий оппозиции повлиял рост протестных настроений среди избирателей, сокративший электоральную базу кандидатов, поддержанных мэрией Москвы, и снижением уровня конкуренции внутри оппозиционных партий, обусловленным как стратегией «Умного голосования», так и нерегистрацией кандидатов в депутаты избирательными комиссиями.

В столбце «Депутат» словом «Да» отмечены кандидаты, на момент выборов являющиеся депутатами Мосгордумы 6 созыва. Жирным шрифтом выделены победители в своём округе.

После голосования 
На заседании Московской городской избирательной комиссии 10 сентября 2019 года прошедшие выборы в Мосгордуму были признаны состоявшимися и действительными.

Анализируя результаты выборов и степень влияния на них «Умного голосования», Алексей Навальный заявил, в частности, о имевшей место стратегической ошибке, допущенной им. Так, Навальный назвал «досадной» ситуацию в 13 избирательном округе, где победил кандидат, поддержанный «Единой Россией», Игорь Бускин, а второе место заняли Илья Лифанцев от «Справедливой России» (поддержан «Умным голосованием») и Александр Потапов от КПРФ, которые набрали примерно одинаковое количество голосов избирателей (26,53 % и 26,23 % голосов соответственно). Он заявил, что сожалеет о том, что решено было поддержать «активного молодого» Лифанцева, поскольку Потапов — «пожилой и кампании не ведёт», и принёс извинения.

Политолог Александр Пожалов проанализировал влияние «Умного голосования» на результаты выборов. Он отметил, что в целом «Умное голосование» добилось своих целей, поскольку мандаты получили сразу 20 несогласованных кандидатов, но при этом в ряде случаев оно скорее помогло одержать победу кандидатам, поддержанным мэрией. Наиболее яркие примеры эффективности «Умного голосования», по мнению Пожалова, случились в округах № 3 и 45, где победы одержали кандидаты, которые даже не вели избирательной кампании. Также оно оказалось эффективным при поддержки кандидатов от «Яблока», которые уверенно выиграли все 4 округа, в которых баллотировались. Удачным был также выбор кандидатов от КПРФ в периферийных спальных районах, где повестка партии оказалась созвучна настроениям жителей. Ошибочной политолог считает поддержку ряда кандидатов от «Справедливой России», рейтинг которой в столице существенно упал после 2014 года. Наиболее яркие примеры такой ситуации — округа № 13 и 28, где поддержанные «Умным голосованием» кандидаты от «Справедливой России» набрали соответственно всего на 100 и 700 голосов больше, чем кандидаты от КПРФ. Наиболее очевидный пример, когда «Умное голосование» помогло избраться кандидату от «Единой России» — округ № 30, где поддержанный кандидат занял только третье место, а занявшему второе место Роману Юнеману не хватило всего 85 голосов для победы. Ошибкой политолог считает также и выбор кандидатов для «Умного голосования» в некоторых округах северо-запада столицы (№ 4, 5 и 9), где были поддержаны кандидаты от КПРФ. В соседних округах достаточно легко выигрывали представители либеральной оппозиции (кандидаты от «Яблока»), потому выбор идеологически чуждых местным избирателям коммунистов оставил часть протестно настроенных избирателей дома. С другой стороны, по мнению социолога, власти тоже совершали ошибки. Например, снятие кандидатов от «Яблока» в округах № 11 и 44 помогло консолидировать протестные голоса кандидатам от КПРФ и в итоге выиграть в этих округах. Тот же эффект был и в округе № 8 от снятия Ивана Жданова. Впоследствии Леонид Волков частично согласился с выводами Пожалова, признав выбор «Умного голосования» в округах № 13, 28 и 30 ошибочным.

Кроме того, достоверность официальных результатов голосования в избирательном округе № 30 вызвали сомнения у представителей оппозиции. Итоги на традиционных избирательных участках сильно отличаются от итогов на участке № 5003 с дистанционным электронным голосованием. На обычных участках выиграл оппозиционный независимый кандидат Роман Юнеман, но благодаря дистанционному электронному голосованию поддержанная мэрией Москвы и «Единой Россией» Маргарита Русецкая вышла вперёд и получила депутатский мандат. 12 декабря 2019 года команда Романа Юнемана совместно с экспертами выпустила доклад и анонсировала запуск сайта, на котором собрала хронологию событий и все ключевые факты о электронном голосовании. После отказа Мосгоризбиркома пересмотреть результаты электронного голосования, Юнеман обратился в суд с требованием их отмены. Чертановский районный суд в иске Юнеману отказал, а после подачи апелляции Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции.

16 сентября 2019 года Алексей Навальный заявил, что у него оказались данные 12 тыс. участников электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы, при этом сказав, что то, что список оказался в его распоряжении, «ещё раз доказывает: система „электронного голосования“ и близко не обладает должным уровнем безопасности». В свою очередь, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко заявил, что список, состоящий из фамилий, имён и отчеств 12 тыс. избирателей, принявших участие в голосование электронно, не являлся секретным и был доступен в течение дня голосования председателям участковых избирательных комиссий, добавив, что, по его мнению, Навальный получил данные о избирателях не из базы мэрии Москвы.

17 сентября газета «Коммерсантъ» и телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники опубликовали информацию о рассмотрении властями вопроса трудоустройства проигравшего на выборах главы московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, согласно которой он может быть назначен советником мэра Москвы Сергея Собянина либо уполномоченным по защите прав бизнесменов. В дальнейшем в СМИ о работе Метельского не сообщалось, после выборов он сохранил пост секретаря московского отделения «Единой России».

11 декабря 2019 года Центральная избирательная комиссия России приняла постановление, в котором признала прошедшую избирательную кампанию по выборам депутатов Мосгордумы соответствующей избирательному законодательству, но указала на нарушения в работе окружных избирательных комиссий при проверке подписей избирателей — по мнению ЦИК России, некоторые из них ошибочно были признаны недействительными, имели место «неоднократные случаи некорректного или произвольного толкования установленных законом оснований для признания подписей недействительными». Для повышения качества работы окружных комиссий Центризбирком постановил обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину и новоизбранной Московской городской думе с предложением, в частности, совместно с МГИК принять меры по введению в московские территориальные избиркомы сотрудников, которые могли бы работать на постоянной основе. При этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в комиссию не поступало жалоб, которые бы ставили под сомнение итоги голосования.

В феврале 2020 года депутаты фракции КПРФ вновь избранной Мосгордумы направили в ЦИК России письмо с требованием отставки председателя МГИК Валентина Горбунова, возглавлявшего Мосгоризбирком с 1994 года, поскольку, по мнению депутатов, комиссия под его руководством не сможет должным образом обеспечить проведение в городе голосования по вопросу принятия поправок к Конституции России, а сам Горбунов несёт ответственность «лично за грубые нарушения законодательства, а также за отсутствие равных избирательных прав для всех кандидатов на выборах в столичную Думу». Ранее, в частности в августе 2019 года, кандидаты в депутаты Мосгордумы от фракции этой партии на встрече с Эллой Памфиловой также заявляли о требовании отставки Горбунова. Памфилова заявила, что выражение Центризбиркомом недоверия председателю МГИК возможно с учётом всех собранных фактов о предстоявших выборах в Мосгордуму, поскольку «это назрело». С 2019 года Валентин Горбунов был болен (по данным «Коммерсантъ» — онкологическим заболеванием) и проходил лечение, в связи с чем не присутствовал на заседании ЦИК России 11 декабря 2019 года. В середине марта 2020 года, находясь в больнице, он подал в отставку с поста председателя МГИК по состоянию здоровья, 29 марта умер после продолжительной болезни.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Доклад «Выборы в Московскую городскую думу: ключевые факторы и сценарии кампании». АНО «Институт региональной экспертизы», 11.04.2019
 Выборы в Мосгордуму. Обыски и допросы — Zona.media, 27 июля 2019
 
Официальные порталы
 Выборы на сайте ЦИК РФ
 Выборы на сайте Московской городской избирательной комиссии
 Выборы на сайте сетевого издания «Вестник Московской городской избирательной комиссии»

2019
Москва
2019 год в Москве